«Краса России» — конкурс красоты, проводимый в России с 1995 года. В нём участвуют только победительницы региональных конкурсов красоты и отборочных туров. Мероприятие широко освещается российскими и зарубежными СМИ.

Финалистки конкурса представляли Россию на конкурсе «Мисс мира» до 2006 года включительно, на конкурсе «Мисс Интернешнл» несколько раз, а с 2009 года — на конкурсе

Условия конкурса 
Возраст красавиц должен быть от 14 до 25 лет, они не должны быть замужем и иметь детей. Участницы конкурса съезжаются в Москву за 15—20 дней до главного мероприятия, которое традиционно проводится в театрализованном стиле и в определённом тематическом направлении. В течение этих двух-трёх недель девушки живут в одном из подмосковных пансионатов, где проходят усиленную подготовку к финальному шоу. Программа подготовки к конкурсу очень насыщенна и разнообразна, её проводят лучшие хореографы страны. С девушками работают психологи, стилисты, педагоги по фитнесу и аэробике, профессиональные фотографы. По мнению организаторов, на победу может претендовать девушка, соответствующая общепринятым представлениям о женской красоте, обладающая гармоничной фигурой и «положительной энергией», а также патриотизмом, высокими внутренними качествами и интеллектом.

В состав жюри конкурса входят известные деятели политики и культуры, знаменитые спортсмены и журналисты. При обсуждении потенциальных претенденток на титул «Краса России» организаторы и жюри конкурса огромное внимание обращают на то, как участницы проявили себя в период подготовки к конкурсу, на их отношение друг к другу, на наличие таких качеств, как общительность и доброжелательность, интеллект и знание иностранных языков. Важнейшую роль в определении победительницы конкурса «Краса России» играет день так называемого «преджюрения». Члены жюри специально собираются, как правило, за день до финального шоу для того, чтобы побеседовать с каждой из участниц, увидеть их вблизи, оценить внешность, фигуру, уровень общения и затем, при совместном обсуждении, определить предварительный состав претенденток на главный и другие титулы конкурса.

В рамках конкурса также проводят голосования по таким номинациям, как «Мисс талант», «Юная краса России», «Мисс интеллект» и др. Так, в номинации «Мисс Лучшая фигура» победителями являлись такие модели, как Евгения Марченко, Илона Селина, Татьяна Грозина.

Корона победительницы конкурса «Краса России» является переходящим призом и изготовлена ювелирной фирмой «Аскор» из серебра с позолотой, украшена полудрагоценными камнями. Все победительницы в номинациях конкурса также коронуются диадемами.

Победительницы конкурса

См. также 
 Мисс Россия

Примечания 

Конкурсы красоты в России

Ссылки 
 Сайт конкурса

Конкурсы красоты